Осса () — высшая точка австралийского штата Тасмания.

География 
Осса является высшей точкой австралийского штата Тасмания и одноимённого острова. Высота над уровнем моря составляет 1617 м. Расположена на территории национального парка Крейдл-Маунтин — Лейк-Сент-Клэр.

История 
Современное название горы впервые появилось на картах 1860-х годов тасманийского геолога Чарльза Гулда (), который не изменил традиции называть местные горы классическими греческими именами (одноимённая гора расположена в Греции). Первым вершину покорил, предположительно, или Роберт Эуарт (), или Пэдди Хартнетт ().

Примечания

Ссылки 
 

Горы Тасмании
Центральное нагорье (Тасмания)